Парг () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Шаурс. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10278.

Коммуна расположена приблизительно в 165 км к юго-востоку от Парижа, в 105 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 31 км к югу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 121 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 73 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 56 были экономически активными, 17 — неактивными (показатель активности — 76,7 %, в 1999 году было 70,8 %). Из 56 активных работали 52 человека (27 мужчин и 25 женщин), безработных было 4 (2 мужчины и 2 женщины). Среди 17 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XII—XIII века). Памятник истории с 1988 года
 Алтарь и крест (XVI век). Памятник истории с 1925 года
 Ветроустановка (1901 год). Высота — 15 м. Памятник истории с 2011 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об